Conseil de famille peut désigner :
 conseil de famille, en droit, une assemblée de quelques personnes qui a pour but de prendre des décisions concernant une personne de leur famille reconnue comme n'étant pas apte à les prendre seule ;
 Conseil de famille, un film français de Costa-Gavras (1986) ;

Voir aussi 
 Conseils de famille, une série télévisée jeunesse québécoise
Homonymie de titre